Die Liste der Naturschutzgebiete in Niederbayern bindet folgende Listen der Naturschutzgebiete in niederbayerischen Landkreisen und Städten aus dem Artikelnamensraum ein:

 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Freyung-Grafenau
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Deggendorf
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Dingolfing-Landau
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Kelheim
 Liste der Naturschutzgebiete in Landshut
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Landshut
 Liste der Naturschutzgebiete in Passau
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Passau
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Regen
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Rottal-Inn
 Liste der Naturschutzgebiete in Straubing
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Straubing-Bogen

Die Auswahl entspricht dem Regierungsbezirk Niederbayern. Im Regierungsbezirk gibt es 66 Naturschutzgebiete (Stand Februar 2017). Die Abweichung der Anzahl der Schutzgebiete zwischen der Grünen Liste und dieser Liste ist in vernachlässigbaren Überschneidungen begründet. Das größte Naturschutzgebiet im Bezirk ist die Isarmündung.

Siehe auch 
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Niederbayern
 Liste der FFH-Gebiete in Niederbayern
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Niederbayern
 Liste der Geotope in Niederbayern
 Liste der Naturschutzgebiete in Bayern

Einzelnachweise

Weblinks 

 Niederbayern
!